Litra MP kan henvise til flere artikler:
 Litra MP (1934) - motorvogntype hos DSB leveret fra 1934.
 Litra på IC2 (DSB)